Fox Plaza (San Francisco)
Fox Plaza (Los Angeles)